Карла Кокс (, род. 25 мая 1984 года) — сценический псевдоним чешской порноактрисы Сюзанны Сршновой ().

Биография 
Кокс родилась в Брно (Чехия), а молодость провела в Словакии. В порноиндустрию пришла в 2006 году и с тех пор снялась в более 600 сценах секса. В октябре 2011 года запустила свой собственный веб-сайт CarlaCoxRocks.com. В январе 2012 года компания Fleshlight объявила о включении Кокс в линейку европейских Fleshlight Girls, а в апреле был выпущен её Fleshlight.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами